L'edizione 1963 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo furono Lars Heineman () e Bo Larsson (), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 IFK Norrköping campione di Svezia 1963.
 Hammarby IF e IS Halmia retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1963
Campionato svedese di calcio